Ruwaard (titel), een middeleeuws landheer
Ruwaard (wijk), een woonwijk in de Noord-Brabantse stad Oss